Kassatkina ist der Familienname folgender Personen:

 Darja Sergejewna Kassatkina  (* 1997), russische Tennisspielerin
 Ljudmila Iwanowna Kassatkina (1925–2012), russische Schauspielerin